In Old Mexico – cortometraggio muto del 1915 della Reliance Film Company
In Old Mexico – film del 1938 diretto da Edward D. Venturini